Municipio de Barry puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Barry (condado de Pike, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Pike.
 Municipio de Barry (condado de Barry, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Barry.
 Municipio de Barry (condado de Pine, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Pine.
 Municipio de Barry (condado de Schuylkill, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Schuylkill.